Staro Selo kan syfta på:

Bulgarien 

 Godetj, ort, Oblast Sofija, Obsjtina Godetj,

Montenegro 

 Staro Selo (ort i Montenegro),